Села:
 Рубче — Львівська область, Львівський район
 Рубче — Рівненська область, Рівненський район